Anselm Schwab ist der Name folgender Personen:

 Anselm II. Schwab (1713–1778), Abt des Zisterzienserstiftes Salem
 Anselm Peter Schwab (1910–1983), Benediktiner der Erzabtei St. Peter in Salzburg